Biri bezeichnet folgende Dinge:

 eine handgedrehte Zigarette in Südasien, siehe Bidi/Beedi

Biri ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Biri (Norwegen), ein Ort in Norwegen
 Biri (Northern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar auf den Philippinen
 Biri (Gemeinde St. Radegund), Ortschaft der Gemeinde St. Radegund, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Biri Island, eine philippinische Insel, Hauptteil der gleichnamigen Stadtgemeinde
 Biri (Ungarn), ein Ort in Ungarn
 Biri (Fluss) auf der Insel Neuguinea

Biri ist der Familienname folgender Personen:

 János Biri (1901–1974), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bieri
 Biery
 Piri
 Pirie
 Peary
 Peery
 Piris